Даниельсен ( или ) — скандинавская фамилия.
 Даниельсен, Арнбьёрн (род. 1973) — фарерский футболист и тренер.
 Даниельсен, Атли (род. 1983) — фарерский футболист.
 Даниельсен (Даниельссен), Даниель Корнелиус (; 1815—1894) — датско-норвежский врач.
 Даниельсен, Мичаль (род. 1960) — фарерский футболист.
 Даниельсен, Стеффан (1922—1976) — фарерский художник.
 Даниельсен, Хенрик (род. 1966) — датско-исландский шахматист, гроссмейстер (1996).
 Даниельсен, Эгиль (1933—2019) — норвежский легкоатлет, олимпийский чемпион.

См. также